Partit Demòcrata de Nauru (del seu nom en anglès Democratic Party of Nauru), partit polític de Nauru
 Rector Sord Ara (del seu nom en anglès Deaf President Now), campanya de 1988 a favor de l'accés dels sords al rectorat de la Universitat Gallaudet de Washington DC, als Estats Units
 Diagnòstic prenatal, anàlisi genètica d'un individu abans del naixement
 Neuropatia perifèrica diabètica (del seu nom en anglès Diabetic Peripheral Neuropathy), neuropatia perifèrica associada amb la diabetis mellitus
 Nanolitografia dip-pen (del seu nom en anglès Dip-Pen Nanolithography), tècnica de nanolitografia mitjançant un microscopi de forces atòmiques